Cikasungka (Cikancung)
 Cikasungka (Solear)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing